

Geografia
Il toponimo Gualdo, da mettere in relazione con la radice germanica che ha dato il lemma di lingua tedesca Wald (foresta) è abbastanza diffuso in Italia specialmente riguardo ai nomi di alcune località.

 Gualdo – comune italiano in provincia di Macerata
 Gualdo Cattaneo – comune italiano in provincia di Perugia
 Gualdo Tadino – comune italiano in provincia di Perugia
 Gualdo – frazione di Narni in provincia di Terni
 Gualdo – frazione di Massarosa in provincia di Lucca
 Gualdo – frazione di Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata
 Gualdo – frazione di Voghiera in provincia di Ferrara
 Gualdo – frazione di Pratovecchio Stia in provincia di Arezzo
 Gualdo – frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì-Cesena
 Gualdo – località abitata, parte della frazione di Ricò, nel comune di Meldola in provincia di Forlì-Cesena

Altre località sono presenti nelle province di Arezzo, Foggia e Lucca.

Persone
 Gualdo – cognome italiano
 Angelo da Gualdo Tadino o da Casale (1270-1324) – religioso italiano, venerato dalla Chiesa cattolica come beato
 Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678) – storico e scrittore italiano
 Luigi Gualdo (1844-1898) – poeta e scrittore italiano e francese d'adozione

Altro
 Gualdo – termine talvolta attribuito (al pari di Guado) alla pianta isatis tinctoria.